Informatyka
 aliasing – przetwarzanie sygnałów
 aliasing – grafika komputerowa, obraz
 aliasing – informatyka, strony WWW